Diffusion de fausse nouvelle ;
Fausse information ;
Fausses Nouvelles (film).